Don't Close Your Eyes може значити:

 Don't Close Your Eyes (альбом)
 Don't Close Your Eyes (пісня Кейт Вітлі)
 Don't Close Your Eyes (пісня Макса Джейсона Мея)